Die Bulgarische Fußballmeisterschaft 1938/39 war die 15. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 18 Spiele. Da der Tabellenvorletzte, FD Schipka Sofia, den bulgarischen Pokal gewann, stieg nur der Letzte ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1938
Fußballsaison 1938/39